Коку́й — посёлок городского типа в Сретенском районе Забайкальского края России, на левом берегу Шилки. Железнодорожная станция на ветке Куэнга — Сретенск. В посёлке был расположен Сретенский судостроительный завод.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городское поселение «Кокуйское» включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

История 

Основан в начале XVIII века крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу.

В XIX веке после реорганизаций губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского и других административно-территориальных реформ 1870-х годов Кокуй получает статус казачьего посёлка Сретенской станицы. Его население получает статус казачьего сословия.

Через Кокуй проходила важная дорога — Большой Сибирский (Московский) почтовый тракт. К 1893 году в Кокуе было 97 дворов с населением 512 человек. Жители в основном занимались земледелием, а некоторые занимались извозом. В посёлке в 1897 году на средства местных жителей была построена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где служил — сначала диаконом, а затем священником — Епифаний Кузнецов, в будущем епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии, причисленный к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

К началу XX века наблюдался рост населения посёлка в связи с прокладкой железной дороги (Транссибирской магистрали) и основанием железнодорожного разъезда. Здесь разместились судостроительные филиалы и отделения Валенковского, Сормовского, Балтийского, Воткинского заводов, а также завод мостового железа.
Во время Русско-японской войны в 1904—1905 годах Кокуй стал важной перевалочной базой по снабжению русской армии в Маньчжурии. Были построены военные склады, обновлены пристани на реке, к которым были подведены железнодорожные пути.

Центральной улицей посёлка являлась Мысошная улица (ныне Ленина). На ней до 1940-х годов находились сельсовет (поссовет), почта, школа, поликлиника.
В 1935 году был пущен в строй Сретенский судостроительный завод, ставший градообразующим предприятием.

Статус посёлка городского типа — с 1938 года.

Население

Разное 
Входит в Перечень населённых пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 
 .

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Сретенского района